Железная дорога Кола — Никель это 206-километровая железная дорога в Мурманской области России, связывающая город Мурманск и посёлок городского типа Никель. Включает 11 железнодорожных станций. Основное назначение — вывоз из Никеля никеля (металла). Ранее использовалась и для пассажирских перевозок, по ней курсировал поезд Мурманск-Никель. В настоящее время пассажирских перевозок по дороге нет. Была закончена в 1968 году (с 1961 существовала ). Не электрифицирована. Существуют совместные с норвежцами планы продления дороги до порта Киркенес.

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Мурманской области

Железнодорожный транспорт Мурманской области
1968 год на железнодорожном транспорте